Rudki (gromada w powiecie kieleckim)
 Rudki (gromada w powiecie zwoleńskim) (kozienicki/zwoleński)